Зоряна — слов'янське жіноче ім'я давнього походження.
 «Zоряна» — український поп-рок гурт зі Львова.